Шевийяр ():

Персоналии 
 Шевийяр, Александр (1811—1877) — французский виолончелист.
 Шевийяр, Камиль (1859—1923) — французский композитор и дирижёр.
 Шевийяр, Эрик (род. 1964) — современный французский писатель-авангардист.

Топонимы 
 Шевийяр — коммуна во Франции, департамент Эн.